

Persone
Adriano Pappalardo – cantante e attore italiano
Antonio Pappalardo – politico ed ex carabiniere italiano
Carolina Pappalardo – cestista italiana
Diego Pappalardo – religioso italiano
Ferdinando Pappalardo – docente e politico italiano
Francesco Faia Pappalardo – rugbista italiano
Franco Pappalardo La Rosa – scrittore italiano
Pietro Pappalardo – scultore italiano
Salvatore Pappalardo – cardinale ed arcivescovo italiano
Salvatore Pappalardo – compositore italiano
Salvatore Pappalardo – arcivescovo italiano
Sebastiano Pappalardo – imprenditore italiano

Altro 
4241 Pappalardo – asteroide del sistema solare
Pappalardo – nome italiano del personaggio di cartoni animati Barney Bear
Federico "Dereck" Pappalardo – protagonista del videogioco 3D Mafia II